Добротица:
 Добротица (деспот) — болгарский феодал, боярин, правитель Добруджанского деспотата.
 Добротица (село, Силистренская область) — село в Болгарии, находится в Силистренской области, входит в общину Ситово.
 Добротица (село, Тырговиштская область) — село в Болгарии, находится в Тырговиштской области, входит в общину Антоново.